Tropie, localité polonaise en voïvodie de Petite-Pologne.
 Tropie, localité polonaise en voïvodie des Basses-Carpates.